Go Tell the World är ett album av Cookies 'N' Beans, utgivet 2012 .

Låtlista
"Go tell the world" – 3:51
"Don't think about tomorrow" – 2:26
"Tomorrow's such a long time away" – 3:15
"Fire" – 3:44
"Limbo dancing girls" – 3:44
"The first step (on a long way down)" – 4:13
"The boy is mine" – 2:48
"Got no heart" – 3:31
"Row row" – 4:08
"The only medicine that works is you" – 4:20

Referenser 

Svenska countryalbum
Musikalbum 2012